Seppo Jaakkola (né le  à Tampere en Finlande et mort le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1936, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1936-37 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1937-38 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1938-39 || Ilves Tampere || SM-sarja ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1940-41 || Ilves Tampere || SM-sarja ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1943-44 || Ilves Tampere || SM-sarja ||3 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1920
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Défenseur de hockey sur glace
Décès en décembre 2006
Décès à Tampere
Décès à 86 ans